Церковь Иоанна Богослова — православный храм в городе Коломне Московской области, рядом с кремлём. Относится к Коломенской епархии Русской православной церкви.

История 
Изначально деревянная церковь существовала рядом с Ивановскими воротами Коломенского кремля уже в XVI веке. В начале XVIII века здание сгорело, и было принято решение о строительстве на этом месте нового каменного храма. Работы начались в 1733 году, однако вследствие пожара в городе в 1739 году их пришлось приостановить. Строительство было завершено в 1756 году. В 1810—1828 годах церковь перестроили и заново расписали. «Иконостас церкви был изготовлен служителем тульского архиерейского дома золотарём Егором Васильевичем Иконниковым. Роспись стен произвели коломенский мещанин живописец Феофан Гаврилович Дремязгин и помогавшие ему калужские мещане Аполлон Степанов и Митрофан Фёдоров. Новые иконы написали тот же Ф. Г. Дремязгин и московский иконописец Пётр Никитич Лыков» в 1821 году снесли старую колокольню.

В 1826—1846 годах построили новую пятиярусную колокольню в стиле ампир, высота которой достигает 67 метров, что позволяет церкви до сих пор остаться одним из самых высоких зданий города. После реконструкции 28 августа 1848 года храм был заново освящен митрополитом московским и коломенским Филаретом.

Вокруг церкви расположилось каре торговых помещений, выстроенное в 1865 году по проекту архитектора И. А. Дагаева. Торговые помещения «принадлежали причту церкви, сдавались в аренду местным торговцам, и арендная плата служила одним из основных источников церковной казны».

В 1930 году богослужения в церкви были прекращены. В 1960-е годы торговые ряды перестроены с сохранением первоначального облика. В 1996 году в церкви возобновлено богослужение.

Архитектурные особенности 
«Храм и смежная с ним четырёхстолпная трапезная богато обработаны в стиле зрелого классицизма, в деталях широко применён белый камень. Особенно нарядна апсида в венце колонн тосканского ордера… Высокая, стройная, увенчанная шпилем колокольня на оси архитектурного комплекса организует центральную городскую площадь, играет существенную роль в панораме Старой Коломны… Пять ярусов колокольни украшены многочисленными, преимущественно ионическими колоннами, вазами, изящной лепкой архивольтов и фризов» Высота колокольни 67 метров.

Приделы 
 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
 Иоанна Воина

Иконы 
В церкви хранится уникальная каменная барельефная икона XVI века «Богоматерь с Младенцем Христом и предстоящим Иоанном Богословом».

Источники

Литература 
 Булич О. П. Коломна. Пути исторического развития города. М., 1928. С. 58, 83, 86.
 Некрасов А. И. Художественные памятники Москвы и городов Московской губернии. М., 1928. С. 183.
 Подъяпольская Е. Н., Разумовская А. А., Смирнов Г. К. Памятники архитектуры Московской области, вып. 3. М., 1999. Стр. 33-34.

Ссылки 
 Сайт церкви апостола Иоанна Богослова (Коломна)

Храмы, заложенные в 1733 году
Храмы, построенные в 1756 году
Иоанна Богослова
Коломна
Коломна
Коломна